Malika ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
 Im Arabischen (ملكة) bedeutet der Name Königin. Es ist die weibliche Form von Malik. Der Name ist besonders in Nordafrika verbreitet.
 Malika ist eine Schreibform von Mallika (Hindi/Sanskrit: मल्लिका), einem weiblichen Vorname der vornehmlich in Indien, aber auch in Japan verbreitet ist. Die Bedeutung ist: Duft des Jasmin.

Namensträgerinnen 
 Malika El Fassi (1919–2007), marokkanische Unterzeichnerin der Unabhängigkeitserklärung vom 11. Januar 1944
 Malika Kishino (* 1971), japanische Komponistin
 Malika Mokeddem (* 1949), algerische Schriftstellerin
 Malika Oufkir (* 1953), marokkanische Schriftstellerin
 Malika Secouss, französische Comicfigur
 Malika Ayane (* 1984), italienische Sängerin
 Malika-Dina (* 1995), kirgisische Sängerin, Tochter von Dinara Akulowa

Sonstiges 
Malika ist der Name eines Stadtbezirks von Pikine in Senegal.

Anmerkungen 

Weiblicher Vorname
Arabischer Personenname
Afrikanischer Personenname